Oum Koulthoum, ou Oum Kalsoum est un prénom féminin. C'est par celui-ci qu'on désigne :

 Oum Kalsoum, ou Oum Kalthoum Ibrahim al-Sayyid al-Beltagui (1898-1975), chanteuse, musicienne et actrice égyptienne,
 Oum Khaltoum bint Mouhammed  (603 ou 604-630), troisième fille de Mahomet,
 Oum Kalthoum bint Okba (vers 610-vers 654), sahabiyat et première femmes ayant émigré à Médine après l'Hégire.

Homonymie